Arabic è un blocco Unicode. È costituito dai 255 caratteri compresi nell'intervallo U+0600-U+06FF.

Comprende i simboli dell'alfabeto arabo ed è basato su ISO 8859-6. Comprende i numeri indo-arabi e il simbolo di valuta dell'afghani.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto arabo
 Sistema di numerazione arabo
 Arabic Supplement

Unicode